Арма́нд — имя и фамилия.

Имя 
 Ассанте, Арманд (род. 1949) — американский актёр.
 Жансонне, Арманд (1758—1793) — французский политический деятель.
 Хаммер, Арманд (1898—1990) — американский предприниматель.

Фамилия 
 Арманд, Алексей Давидович (1931—2020) — российский географ, доктор географических наук.
 Арманд, Давид Львович (1905—1976) — советский географ, один из создателей научного направления геофизика ландшафтов, доктор наук.
 Арманд, Евгений Евгеньевич (1840-1819) — предприниматель, меценат, потомственный почетный гражданин, мануфактур-советник, сын фабриканта Евгения Ивановича Арманда и его супруги Марии Францевны. Евгений Евгеньевич — правнук Поля Арманда.
 Арманд, Евгений Иванович (Луи-Эжен) (1809—1890) — внук Поля Арманда. Фабрикант. Купец 1-й гильдии, мануфактур-советник, крупнейший предприниматель Московского уезда.
 Арманд, Инесса Фёдоровна (1874—1920) — деятельница российского революционного движения. Супруга Александра (1870—1943) и Владимира (1885—1909) Армандов.
 Арманд, Неон Александрович (1932—2009) — советский учёный в области радиофизики, доктор технических наук, профессор.
 Арманд, Павел Николаевич (1902—1964) — советский кинорежиссёр и сценарист, автор музыки и текстов песен. Заслуженный деятель искусств Латвийской ССР (1947).
 Арманд, Шон (род. 1991) — американский баскетболист.